Il toponimo Padre Burgos può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Padre Burgos, municipalità della Provincia di Quezon
Padre Burgos, municipalità della Provincia di Southern Leyte